Коровайцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Коровайцево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Коровайцево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.